Concursul Muzical Eurovision 1997 a fost a patruzeci și doua ediție a concursului muzical Eurovision. A avut loc în Dublin, Irlanda, ca urmare a câștigului reprezentantei Irlandei, Eimear Quinn, anul anterior cu piesa "The Voice".

Eurovision